Чит:

 Чит — санскритский термин, означающий «знание».
 Чит — река на востоке штата Западная Виргиния и юго-западе штата Пенсильвания, США.
 Чит — местечко (бывшая деревня) в городе Сыктывкаре Республики Коми.
 Чит-код — код, который может быть введён в программу, чтобы изменить ход её работы.